Aleksey Ganskiy – astronomo russo
Ganskiy – cratere lunare